Campionato europeo di pallanuoto 2012 (maschile) – competizione di pallanuoto maschile.
 Campionato europeo di pallanuoto 2012 (femminile) – competizione di pallanuoto femminile.